Дмитро Радомирович Дубровський (24 липня 1973, Караганда, Казахська РСР, СРСР) — радянський і казахський хокеїст, захисник.

Біографічні відомості 
Вихованець карагандинської хокейної школи. Виступав за клуби «Автомобіліст» (Караганда), «Динамо» (Харків), «Молот» (Перм), «Металург» (Новокузнецьк), «Витязь» (Подольськ, Московська область), «Титан» (Клин, Московська область), «Газовик» (Тюмень), «Мотор» (Барнаул, Алтайський край), «Неман» (Гродно), «Брест» (Білорусь) і «Казахмис» (Сатпаєв). У Міжнаціональній хокейній лізі і російській суперлізі провів 332 гри. Виступав за національну збірну Казахстана. Під керівництвом Бориса Александрова грав на чемпіонаті світу 2001 року (5 матчів у групі Д-1). Після завершення ігрової кар'єри працює тренером у структурі подольського «Витязя».

Статистика

Посилання 
 

Хокеїсти «Динамо» (Харків)
Гравці збірної Казахстану з хокею
Хокеїсти «Титана»
Хокеїсти «Молота-Прикам'я»
Хокеїсти «Німана»
Хокеїсти «Берестя»
Хокеїсти «Металурга» (Новокузнецьк)
Хокеїсти «Рубіна» (Тюмень)
Хокеїсти «Витязя»
Хокеїсти «Мотора» (Барнаул)
Хокеїсти «Будівельника» (Караганда)
Казахські хокеїсти
радянські хокеїсти
Уродженці Караганди
Хокеїсти «Казахмиса» (Сатпаєв)